Korytka – struga w województwie mazowieckim, dopływ Okrzejki

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Korytka – część wsi Drożanki w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Gózd
 Korytka – część wsi Znakowo w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko
 Korytka – część wsi Solec w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Szydłów(
 Korytka – część wsi Janczewy w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Kłodawa

Zobacz też 
 Koryta, Koryto, Korytowo